Jamesport, une ville du comté de Daviess, dans le Missouri.
 Jamesport Township, un township du comté de Daviess dans le Missouri.
 Jamesport, une census-designated place dans la ville de Riverhead dans l'État de New York.

Homonymie de townships